Ды́мченко () — украинская фамилия. Известные носители:

 Дымченко, Дмитрий Валерьевич (1978—2005) — украинский журналист.
 Дымченко, Людмила Вячеславовна (род. 1977) — российская фристайлистка (могул).
 Дымченко, Ирина Васильевна (род. 1957) — советская и российская актриса театра и кино.
 Дымченко, Николай Викторович (род. 1970) — приднестровский культуролог, краевед, публицист, общественный деятель.
 Дымченко, Пётр Леонтьевич (1917—1942) — заместитель командира авиаполка, лейтенант, Герой Советского Союза.
 Дымченко, Сергей Евгеньевич (род. 1967) — советский и украинский легкоатлет, прыгун в высоту.